

Примечания

Литература 
 
 Bettina Grosse de Cosnac: Die Grimaldis. Geschichte und Gegenwart der Fürstenfamilie von Monaco. (= Familienbande. Bastei-Lübbe-Taschenbuch, Bd. 61620. Biografie.) Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2007, ISBN 978-3-404-61620-6.
 Burke’s Royal Families of the World, Vol. 1: Europe and Latin America. London: Burke’s Publishing Co., 1977. ISBN 0-85011-029-7.
 Françoise de Bernardy, Princes of Monaco: the remarkable history of the Grimaldi family, ed. Barker, 1961.

Ссылки 

 Монако, сайт «Все монархи мира» 
 History of Monaco, сайт monaco.mc 
 Monaco, сайт World Statesmen.org 
 Sovereign, сайт «Mad for Monaco» 

Монако
Персоналии:Монако